Стефания Рокка (; род. 24 апреля 1971, Турин, Италия) — итальянская актриса. Обладательница национальной кинопремии Италии Давид ди Донателло за лучшую женскую роль второго плана (2006). Снималась в таких получивших широкую известность фильмах как «Нирвана», «Рай», «Талантливый мистер Рипли».

Биография 
Родилась 24 апреля 1971 года в Турине. Была дочерью начальника службы безопасности Fiat и стилиста. Начиная с подросткового возраста, Рокка училась игре на фортепиано, пению и танцам в Театре Стабили ди Торино. В конце 1980-х она переехала в Милан, где начала работать моделью, в Милане она поступила на курсы актерского мастерства. В 1993 году благодаря стипендии она присоединилась к Centro Sperimentale di Cinematografia в Риме. Она также училась в актерской студии в Нью-Йорке .

Рокка замужем за своим давним партнером Карло Капасой, с которым она вышла на очень секретную церемонию в 2013 году. Пара была вместе с 2005 года, и у них двое сыновей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Выпускники Экспериментального киноцентра
Актрисы Италии
Актёры телевидения Италии